Baldivieso bezeichnet:
 Provinz Enrique Baldivieso, Provinz in Bolivien

Baldivieso ist der Familienname folgender Personen:
 Enrique Baldivieso (1902–1957), bolivianischer Politiker
 Julio César Baldivieso (* 1971), bolivianischer Fußballspieler und -trainer
 Mauricio Baldivieso (* 1996), bolivianischer Fußballspieler